— 4-й император Японии, правивший с 15 марта 510 года до н. э.

Жизнеописание 

Император Итоку был сыном императора Аннэя и принцессы Нунасоко Накацу.

В 538 году до н. э. Итоку стал наследным принцем, а после смерти своего отца 17 января 510 года до н. э. в марте унаследовал его трон. Он правил 34 года как 4-й император Японии. Его резиденция находилась во дворце Кару-но-Магариономия (軽曲峡宮) в краю Ямато, на территории современного города Касихара префектуры Нара.

Сведений про правление императора Итоку нет. Поэтому его относят к так называемым «восьми монархам, неизвестным истории». Существует средневековая легенда, что Итоку ездил в край Идзумо, где встретился с богом Сусаноо.

Скончался Император Итоку 6 октября 477 года до н. э.. Согласно «Записям о деяниях древности» ему было 45, а в соответствии с «Анналами Японии» — 77 лет. Его тело было захоронено на юге горы Унэби, в мавзолее , на территории современного города Касихара префектуры Нара.

Преемником императора Итоку стал его сын Мимацу Хико Каэсинэ, будущий Император Косё, рождённый от жены и двоюродной сестры принцессы Ама Тоёцу.

В действительности правление Итоку могло относиться к началу IV века н. э. Восемь правителей, следующих за Дзимму, но предшествующих Судзину, считаются вставными правителями. Как было выяснено, шесть из восьми правителей, предшествовавших государю Мимаки — были женаты на женщинах одного поколения (из клана Сики-но агата-нуси) и, следовательно жили в одно время. Видимо, они являлись местными владыками отдельных территорий в Центральной Японии. Впоследствии, для того чтобы удревнить династию Ямато, они были записаны как правители, сменявшие друг друга на троне.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 笠原英彦『歴代天皇総覧 : 皇位はどう継承されたか』 (Касахара Хидэхико. Сборник правивших Императоров Японии: как наследовался монаршеский титул) 東京、中央公論新社、2001.
 『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (Вся история Императоров Японии — монархическое генеалогическое древо непрерывной линии. Серия «Исторические портреты») 東京、学研 、2003.
 Суровень Д. А. Проблема периода «восьми правителей» и развитие государства Ямато в царствование Мимаки (государя Судзина) // Известия Уральского государственного университета: гуманитарные науки. Вып. 2. — Екатеринбург, 1999. — № 13. — С. 89—113.

 04
Восемь незарегистрированных правителей